Iliev (en bulgare : Илиев) est un patronyme bulgare dérivé du prénom Ilia (ou Il(i)ya), ou du prénom Ilian ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1982), footballeur bulgare ;
 Dimitar Iliev (né en 1975), pilote de rallyes bulgare ;
 Georgi Iliev (né en 1981), footballeur bulgare ;
 Hristo Iliev (1936–1974), footballeur bulgare ;
 Ilian Iliev (né en 1968), joueur puis entraîneur de football bulgare ;
  (né en 1974), footballeur bulgare ;
  (né en 1985), judoka bulgare ;
 Ivica Iliev (né en 1979), footballeur serbe ;
 Nikola Iliev (né en 2004), footballeur bulgare ;
 Nikolaï Iliev (né en 1964), footballeur bulgare ;
  (né en 1991), footballeur bulgare ;
 Valentin Iliev (né en 1980), footballeur bulgare ;
 Vassil Iliev (1965–1995), lutteur devenu homme d'affaires et criminel bulgare ;
 Vladimir Iliev (né en 1987), biathlète bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare